Gavi – comune in provincia di Alessandria
 Gavi – frazione di Coli in provincia di Piacenza
 Gavi – isola dell'arcipelago Pontino
 Gavi – vino bianco prodotto nella provincia di Alessandria
 Gavi – nome con cui è noto il calciatore spagnolo Pablo Martín Páez Gavira
 Gavi – termine che può indicare la gens Gavia alla quale è dedicato l'Arco dei Gavi a Verona
 GAVI – acronimo del Glossario degli antichi volgari italiani di Giorgio Colussi